Скеллиг — многозначный термин, может относиться к:
 Скеллиг (острова) — два маленьких скалистых острова в ирландском графстве Керри.
 Скеллиг (роман) — роман английского писателя Дэвида Алмонда.
 Скеллиг (фильм) — телефильм, экранизация романа Алмонда.